České příjmení Kašťák má více nositelů:

 Kamil Kašťák (* 1966), lední hokejista, reprezentant, hokejový trenér
 Oldřich Kašťák (1947–2021), lední hokejista
 Pavel Kašťák (1888–?), politický vězeň komunistického režimu
 Petr Kašťák (* 1940), lední hokejista

Česká příjmení